Pizzamaffia (boek)
 Pizza Maffia, de verfilming hiervan.